Натуральне число 2002
 2002 рік до нашої ери
 2002 рік нашої ери